Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Central New York 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Andrea Holíková e Katerina Böhmová 5–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Barbara Potter (semifinali)
 Jo Durie /  Joanne Russell (semifinali)

 Anne Hobbs /  Christiane Jolissaint (quarti di finale)
 Catherine Tanvier /  Adriana Villagrán (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Central New York 1985